Kriehuber ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kriehuber (* 1834 oder 1836; † 1871), österreichischer Zeichner, Lithograf und Holzstecher (Xylograph)
 Josef Kriehuber (1800–1876), österreichischer Lithograf und Maler